Dulot ist der Name folgender Personen:

 Dulot (Dichter), französischer Dichter des 17. Jahrhunderts

Dulot ist der Familienname folgender Personen:

 François Dulot (um 1480–nach 1535), französischer Komponist